En Pologne, Białków peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Białków, village du powiat de Środa Śląska,
 Białków, village du powiat de Wołów.

dans la voïvodie de Lubusz :
 Białków, village du powiat de Słubice,
 Białków, village du powiat de Żary.